Кореа де Абахо има више значења:

 Кореа де Абахо (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кореа де Абахо (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику